Imię i nazwisko Claudia Steger nosiły lub noszą m.in.:
 Claudia Steger (ur. 1959) – niemiecka lekkoatletka, olimpijka z 1976
 Claudia Steger (ur. 1990) – niemiecka siatkarka